een rugbytoernooi: North Sea Cup (rugby)
 een schaaktoernooi: North Sea Cup (schaken)
 ijshockey: Eredivisie_ijshockey_2010/11#North_Sea_Cup